Li-šu může být

 Li-šu (Chej-lung-ťiang) – městský okres v městské prefektuře Ťi-si v provincii Chej-lung-ťiang;
 Li-šu (Ťi-lin) – okres v městské prefektuře S’-pching v provincii Ťi-lin;

 li-šu – úřednické písmo, styl čínské kaligrafie;

 Li Šu (740–791) – tchangský princ, od 775 kníže z Mu, syn císaře Taj-cunga.